El Torneig de Doha 2014, també anomenat Qatar Total Open 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La dotzena edició es va celebrar entre el 10 i el 16 de febrer del 2014, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el títol més important de la seva carrera i també va guanyar la seva setena final consecutiva. La parella formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la xinesa Peng Shuai van aconseguir els punts necessaris per passar al capdavant del rànquing de dobles amb la primera posició per la xinesa i la segona per la taiwanesa.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2014
2014